Il doppio del torneo di tennis Cincinnati Open 1999, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Jonas Björkman e Byron Black che hanno battuto in finale Todd Woodbridge e Mark Woodforde 6-3, 7-6.

Teste di serie 

 Mahesh Bhupathi /  Leander Paes (secondo turno)
 Mark Knowles /  Daniel Nestor (semifinali)
 Olivier Delaître /  Fabrice Santoro (secondo turno)
 Wayne Black /  Sandon Stolle (quarti di finale)

 Ellis Ferreira /  Rick Leach (secondo turno)
 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (finale)
 Evgenij Kafel'nikov /  Daniel Vacek (secondo turno)
 David Adams /  John-Laffnie de Jager (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Cincinnati Open 1999